Blonck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Blonck, deutscher Getreidehändler, gründete 1924 die Nordische Rundfunk AG
 Philipp Pietersen Blonck, andere Schreibweise Philip Peterson Blonck, niederländischer Kapitän, leitete 1681 eine Expedition, die zur Gründung der brandenburgischen Kolonie Groß Friedrichsburg führte